Сакраменто () — топоним испаноязычного происхождения. В дословном переводе: месса, таинство.

Топонимы 
 Сакраменто — река в штате Калифорния, США.
 Сакраменто — город в США, административный центр штата Калифорния.
 Сакраменто — округ в штате Калифорния, США.
 Сакраменто — горы в штате Нью-Мексико, США.
 Сакраменто — город в США, Колорадо.
 Сакраменто — город в США, Небраска.
 Сакраменто — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Сакраменто — малый город в Мексике, штат Коауила.
 Колония-дель-Сакраменто — город и порт на юго-западе Уругвая.

Спорт 
 Сакраменто Кингз — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации.
 Сакраменто Кэпиталз — команда профессиональной теннисной лиги World TeamTennis.

См. также 
 Сакраменту